Rząd Binjamina Netanjahu (1996)
 Rząd Binjamina Netanjahu (2009)
 Rząd Binjamina Netanjahu (2013)
 Rząd Binjamina Netanjahu (2015)